Ruy Blas – dramma di Victor Hugo del 1838

Cinema e televisione 
 Ruy Blas – cortometraggio del 1909 diretto da J. Stuart Blackton
 Ruy Blas – cortometraggio del 1914 diretto da Lucius Henderson
 Ruy Blas – film del 1948 diretto da Pierre Billon
 Ruy Blas – film del 1959 diretto da Sandro Bolchi
 Ruy Blas – film per la televisione del 2002 diretto da Jacques Weber

Musica
 Ruy Blas – opera lirica di Filippo Marchetti del 1869
 Ruy Blas – ouverture di Felix Mendelssohn (op. 95) composta nel 1839 per il dramma Ruy Blas di Victor Hugo